Felice Bisleri (1851-1921) – patriota, chimico e imprenditore italiano
 Franco Bordoni Bisleri (1913-1975) – militare, aviatore, pilota automobilistico e imprenditore italiano
 Bisleri (azienda) – società indiana di imbottigliamento e vendita acqua minerale e bevande